Ранчо лос Седрос има више значења:

 Ранчо лос Седрос (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо лос Седрос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Седрос (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику